Червона ртуть:

 Червона ртуть — вигадана речовина, що начебто була однією з останніх військових розробок СРСР.
 «Червона ртуть» — жаргонна назва бойового плутонію 239Pu.
 «Червона ртуть» — фільм 2010 року.

Також дивіться 
 Ртуть — хімічний елемент.

Примітки